Париж — Тур () — ежегодная шоссейная однодневная классическая велогонка, проходящая во Франции с 1896 года. Из-за равнинного рельефа маршрута зовётся Спринтерской классикой.

История 
Впервые гонка была проведена в 1896 году, что делает её одной из старейших в мире. Организатором выступила газета «Le Vélo», прародительница «L'Équipe». Затем организация гонки перешла к «Amaury Sport Organisation», компании владельца «L'Équipe». Промежуток между первыми тремя гонками составил 5 лет, затем она стала проводиться каждый год. В кризисные для Франции годы Первой мировой войны, 1915 и 1916, гонка не проводилась, но в следующие 2 проходили сразу по 2 гонки: кроме обычного маршрута также по обратному: Тур — Париж. 

Средняя длина гонки составляет 250 километров, она никогда не составляла менее 200. Победу неизменно разыгрывали спринтеры, и организаторы приняли меры для уменьшения их шансов. С 1919 по 1926 год маршрут включал холмы к югу от Луары и равнялся внушительным 342 километрам, но и это не мешало спринтерам. Самая тяжёлая гонка прошла в 1921 году, когда из-за метели сошло большинство участников. Первым на велосипеде с проколотыми колёсами финишировал обмороженный Франсис Пелиссье. В третий и последний раз гонка отменялась в критическом для хозяев 1940 году.

Организаторы продолжили экспериментировать и кроме добавления холмов в 1964 году ограничили трансмиссию двумя передачами; новое правило вскоре было признано неудачным. 

Первоначально гонка начиналась в Париже, потом старт перенесли в Версаль. Финиш находится в городе Тур. В настоящее время стартовый пункт продолжает меняться, обычно это город недалеко от французской столицы. До 2010 года финиш проходил на Авеню де Граммон, но затем там проложили трамвайные пути. В 1988 году сильный встречный ветер сделал гонку самой медленной за последние 57 лет, 34 км/ч. В 2010 году, наоборот, ветер в спину разогнал победителя, Оскара Фрейре до 47,73 км/ч. 

Рекорд по количеству побед в гонке равняется трём, это достижение делят четверо: Гюстав Даннелс (1930-е), Поль Майе (1940-е), Гвидо Рейбрук (1960-е) и Эрик Цабель (рубеж тысячелетий). 

Париж — Тур является одной из последних гонок сезона, через неделю проходит Джиро ди Ломбардия. Победа на обеих гонках подряд называют осенним дублем, это достижение покорялось четверым: Филиппу Тису (1917), Рику ван Лою (1959), дважды Джо де Ро (1962, 1963) и Филиппу Жильберу (2009).

Призёры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Тур на Cycling Archives
 
 
 
 
 
 

Велогонки во Франции
Иль-де-Франс
Центр — Долина Луары
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1896 года